Mouillac (Gironde)
 Mouillac (Tarn-et-Garonne)